Carlo Forteleoni – politico italiano
Lorenzo Forteleoni – politico italiano
Tonino Forteleoni – scultore italiano